Тредер — фамилия:
 Тредер, Александр Карлович  (1823—1874) — русский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Тредер, Ханс Юрген (1928—2006) — немецкий физик-теоретик, член АН ГДР.